Strålparadisfåglar (Parotia) är ett släkte med fåglar i familjen paradisfåglar inom ordningen tättingar. Släktet omfattar fem till sex arter som alla förekommer på Nya Guinea:
 Carolas strålparadisfågel (P. carolae)
 Vogelkopstrålparadisfågel (P. sefilata)
 Långstjärtad strålparadisfågel (P. wahnesi)
 Bronsstrålparadisfågel (P. berlepschi)
 Lawes strålparadisfågel (P. lawesii)
 Östlig strålparadisfågel (P. helenae) – behandlas ibland som underart till lawesii

Referenser

Externa länkar

Paradisfåglar